Andaniexis är ett släkte av kräftdjur. Andaniexis ingår i familjen Stegocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Andaniexis